Groton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Groton (Connecticut)
Groton (Massachusetts)
Groton (New York)
Groton (South Dakota)

Groton (Engeland)